Wielka Przehyba lub Wielka Prehyba (1191 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się w głównej grani Pasma Radziejowej pomiędzy Przehybą (1175 m) a Złomistym Wierchem Północnym (1226 m). Jest całkowicie pokryty lasem i jest zwornikiem. W północnym kierunku odchodzi od niego poprzez przełęcz Zwornik boczny grzbiet, który następnie rozgałęzia się na dwa grzbiety: północno-zachodni z kulminacją Zgrzypy oraz długi północno-wschodni, który poprzez Wietrzne Dziury opada aż do doliny Popradu w Rytrze. 

W pobliżu wierzchołka przebiegają trzy szlaki turystyki pieszej i jeden narciarski, krzyżujące się z sobą na dwóch rozdrożach poniżej wierzchołka Wielkiej Przehyby (rozdroże Zwornik i Rozdroże pod Wielką Przehybą).

Wielka Przehyba należy do listy szczytów wymaganych do uzyskania odznaki PTTK Korona Beskidu Sądeckiego oraz odznaki Klubu Zdobywców Koron Górskich RP (KZKG RP) o nazwie Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego.

Szlaki turystyczne 
  – czerwony Główny Szlak Beskidzki na odcinku Przehyba – rozdroże pod Wielką Przehybą – Złomisty Wierch – Długa Przełęcz – Radziejowa
  – żółty: Stary Sącz – Tokarnia – Zgrzypy – rozdroże Zwornik – rozdroże pod Wielką Przehybą – Przehyba
  – niebieski: Szczawnica – Przehyba – rozdroże pod Wielką Przehybą – rozdroże Zwornik – Wietrzne Dziury – Wdżary Wyżne – Wielka Roztoka – Rytro
  narciarski: Rytro – Wielka Roztoka – Hala Konieczna – Złomisty Wierch – rozdroże Zwornik – rozdroże pod Wielką Przehybą – Przehyba

Przypisy

Bibliografia 
 
 
  

Pasmo Radziejowej
Szczyty Beskidu Sądeckiego